

Artigos principais 

 Power Rangers, uma franquia de mídia baseada em Super Sentai.

Temporadas 

Mighty Morphin Power Rangers
Mighty Morphin Alien Rangers
Power Rangers: Zeo
Power Rangers: Turbo
Power Rangers in Space
Power Rangers: Lost Galaxy
Power Rangers: Lightspeed Rescue
Power Rangers: Time Force
Power Rangers: Wild Force
Power Rangers: Ninja Storm
Power Rangers: Dino Thunder
Power Rangers: Space Patrol Delta
Power Rangers: Mystic Force
Power Rangers: Operation Overdrive
Power Rangers: Jungle Fury
Power Rangers: RPM
Power Rangers: Samurai
Power Rangers: Megaforce
Power Rangers: Dino Charge
Power Rangers Ninja Steel

Filmes 
Mighty Morphin Power Rangers: The Movie, filme de 1995.
Turbo: A Power Rangers Movie, filme de 1997.
Power Rangers, filme de 2017.

Jogos eletrônicos  
 Mighty Morphin Power Rangers (jogo eletrônico)
 Mighty Morphin Power Rangers: The Movie (jogo eletrônico)
 Mighty Morphin Power Rangers: The Fighting Edition
 Power Rangers Zeo: Battle Racers
 Power Rangers: Lightspeed Rescue (jogo eletrônico)
 Power Rangers: Time Force (jogo eletrônico)
 Power Rangers: Super Legends
 Power Rangers: Samurai (jogo eletrônico)
 Power Rangers: Super Samurai (jogo eletrônico)
 Power Rangers: Legacy Wars (jogo mobile)

Ver também
Kamen Rider: Dragon Knight

Desambiguações de antropônimos